Çiloğlu (türkisch: „Sohn des Sommersprossigen“) ist der Familienname folgender Personen:

 Bilal Çiloğlu (* 1998), türkischer Judoka
 Fahrettin Çiloğlu (* 1956), türkischer Schriftsteller